Steeler eller Steelers kan syfta på:

Idrott 
 Pittsburgh Steelers – ett lag inom amerikansk fotboll
 Pohang Steelers – ett sydkoreanskt fotbollslag

Musik 
 Steeler (amerikanskt band) – en amerikansk hårdrocksgrupp
 Steeler (1983) – ett självbetitlat studioalbum av denna grupp
 Steeler (tyskt band) – en tysk hårdrocksgrupp
 Steeler (1984) – ett självbetitlat studioalbum av denna grupp
 Steeler (sång av Judas Priest) –  en sång av Judas Priest från deras album British Steel